Бухарино — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Входит в состав Нейковского сельского поселения. Население отсутствует (2015 год).
 
Расположена в западной части области в 15 км к западу от Красного, в 13 км южнее автодороги , на берегу реки Ректа. В 11 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 478-й км на линии Москва — Минск.

Ближайший населённый пункт в 1,5 км — деревня Ляды.

Ранее граничила с деревнями: Лещи (ликвидирована в 1939 году), Девичья Дубрава, Махницкая (ликвидирована в 1960-е), Граки (Горки), Шелбаны.

Транспортное сообщение — от Красный автобусом до поворота на Двуполяны, далее пешком 3 км. Все дороги, ведущие в деревню грунтовые.

Между деревней Бухарино и деревней Ляды сохранился противотанковый ров времён Великой отечественной войны.

Деревня Бухарино является последним населённым пунктом РФ перед границей с Республикой Беларусь. На автодороге Красный — Ляды, напротив деревни, с 1994 г. организован таможенный пост. В связи с отменой таможенных границ между Россией и Республикой Беларусь, таможенный пункт был снесён. Рядом с ним выстроена автозаправочная станция.

История 
Деревня Бухарино достаточно старое поселение.

Начиная с XVII века деревня входила Зверовичскую дворцовую волость.

Деревня Бухарино нанесена на "План генерального межевания Смоленской губернии 1780—1792 гг."Через неё идёт единственная дорога от г. Красный в д. Ляды

От деревни Бухарино начинается старая Смоленская дорога.

К деревне Бухарино, согласно старым картам примыкает деревня Чертки или Чёртова. Там жил всего один богатый крестьянин Евдоким Чертков, занимавшийся предпринимательством. В советское время он был раскулачен и в его доме была организована веревочная артель. В ней изготавливали веревки, лапти, мешки и отправляли куда-то на север.

В «Списке населённых мест Смоленской губернии по сведениям 1859 г.» в деревне 17 дворов, и 176 человек населения — 87 мужчин и 89 женщин.

В деревне Бухарино жили государственные крестьяне — то есть помещика не было и они были лично свободные.

С 1902 года в соседней деревне Лещи действовало земское 4-х классное училище.

В справочнике «Список населенных мест Смоленской губернии» за 1904 год значатся:

— деревня Бухарино-1, Добрянской волости Краснинского уезда, расположена в 14 верстах от уездного города, насчитывает 2 двора, в которых проживают 8 мужчин и 10 женщин. В деревне имеется кузница. По всей видимости это поселение на картах было обозначено как Махницкая. Деревня Махницкая исчезла в 60-е годы 20 века.

— деревня Бухарино-2, Добрянской волости, Краснинского уезда, расположена в 16 верстах от уездного города, насчитывает 36 дворов, в которых проживают 125 мужчин и 135 женщин.

Согласно данным из государственного архива Смоленской области, по итогам сельскохозяйственной переписи населения за 1917 год в деревне Бухарино насчитывалось 53 двора. На момент переписи в деревне проживали представители следующих фамилий: Архипенковы −1 двор, Байдеровы — 2 двора, Егоровы — 8 дворов, Игнатенковы — 4 двора, Коротковы — 6 дворов, Левченковы — 8 дворов, Пещулины — 11 дворов, Степановы — 2 двора, Торопины — 7 дворов, Филипцевы — 3 двора, Яуслен (не разборчиво) — 1 двор.

В 1923 году началось расселение деревни на хутора.

В 1927—1928 годах работал Бухаринский сельсовет, который затем был перенесён в деревню Лещи, и сменил своё название на Лещёвский сельсовет, просуществовавший до 1956 года.

В 1932 году в деревне был организован колхоз «Волна революции»

С 1935 года в Лещевской начальной школе был открыт 5-й класс. Затем шестой и седьмой. Школа стала не полной средней.

В 1937 году в связи с репрессией Бухарина Н. И. деревня Бухарино была переименована в деревню Кавказ. Так она называлась до 1956 года.

В 1939 году людей начали выселять с хуторов обратно в деревню.

Перед Великой Отечественной войной население деревни составляло около 300 человек.

До войны председателем Нейковского сельского совета был Иван Илларионович Андрианов.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена 1 октября 1943 года силами 94,96,98 гв. с.п. 30 гвардейской стрелковой дивизии 10 гвардейской армии Западного фронта .

На территории д. Бухарино в 1943—1944 г.г. находился санитарный батальон.

По данным ЦАМО РФ и данным ОБД «Мемориал», в период с 1941 по 1945 г.г. из деревни Бухарино, на фронт ушли представители следующих фамилий: Егоров, Торопин, Зиновьев, Степанов, Чертков, Игнатенков, Захаров, Пищулин, Архипенков, Левченков, Черняков, Байдеров, Мелешков, Филипцов, Коротков.

После войны в деревне появилась кузница, медпункт, магазин

На 1953 год колхоз в деревне носил имя Сталина. Вскоре после смерти И. В. Сталина по пиьсменному обращению председателя колхоза Пищулина Ивана Кононовича, колхоз был переименован в колхоз имени Маленкова. Имя Маленкова колхоз носил не долго. Вскоре было написан ещё один запрос, и колхоз получил название — имени Калинина. Это название он носил до реорганизации в совхоз 28 ноября 1970 г.

С 1956 по 1961 год Бухарино было присоединено к Глубокинскому сельсовету.

С 1958 до 1960 из Бухарно массово уезжали жители, переселяясь в другие деревни, преимущественно в московскую область.

1959 год — в деревню проводят электричество. Дороги в деревне по прежнему грунтовые.

С 1961 года деревня Бухарино относилась к Нейковскому сельсовету, а затем к Нейковской сельской администрации.

В 1970-м году в деревне был построен клуб

В 1972-м в деревне был открыт фельдшерский пункт.

На 1979 год, в документах экспедиции «Смоленская деревня», в анкете обследования населённого пункта Бухарино имеются следующие сведения: Расположен в 18 километрах от районного центра, насчитывает 45 дворов, в которых проживают 48 мужчин и 82 женщины. В личном пользовании жителей деревни имеются 25 велосипедов, 6 мотоциклов и 2 автомобиля. Деревня электрофицирована, имеется 2 телефона и 32 телевизора. В деревне имеется фельдшерско-акушерский пункт, года начала работы 1972 и клуб, год начала работы — 1970.

На начало 1990-х население составляло около 80 человек.

На 2007 г. население составляло 25 человек.

На 2011 г. население сократилось до 3х человек.

На 2015 г. деревня стала нежилой.

Примечания

Литература 
 Ф. Меженцев «Очерки по истории краснинских сёл и деревень. Деревня Бухарино »

Населённые пункты Краснинского района (Смоленская область)